Mankell ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Abraham Mankell (1802–1868), schwedischer Komponist
 Gustaf Adolf Mankell (1812–1880), schwedischer Komponist
 Henning Mankell (Komponist) (1868–1930), schwedischer Komponist
 Henning Mankell (1948–2015), schwedischer Schriftsteller
 Julius Mankell (1828–1897), schwedischer Militärhistoriker und Politiker
 Otto August Mankell (1838–1885), schwedischer Architekt

Siehe auch:
 Mankel